Хайнрих фон Пирер (, Хайнрих Карл Фридрих Эдуард Пирер фон Эш) — немецкий предприниматель, CEO концерна Siemens AG в 1992—2005 годах и председатель совета директоров в 2005—2007 годах. 

Пирер изучал юриспруденцию и экономику в университете имени Фридриха-Александра в Эрлангене. Его карьера в компании Siemens AG началась в 1969 году. В 1977 году он перешёл в дочернюю компанию Kraftwerk Union AG (KWU). В 1989 году, он становится президентом KWU и членом совета директоров Siemens AG.  В 1992 году Пирер заменил Карлхайнца Каске на посту CEO и находился на нём до января 2005 года, когда его сменил Клаус Кляйнфельд.

Помимо деятельности в компании Siemens AG фон Пирер входит в совет директоров таких компаний, как Bayer AG и Volkswagen AG.  Также он работал советником Федерального правительства и лично Герхарда Шрёдера и Ангелы Меркель.

Награды 
 Кольцо Почёта Эдуарда Рейна (2000)

Примечания

Литература 
 Wilfried Feldenkirchen / Eberhard Posner, The Siemens Entrepreneurs, Continuity and Change, 1847–2005, Ten Portraits, Munich, 2005.

Ссылки 
 Siemens AG Official website 

Руководители Siemens
Почётные доктора Мюнхенского технического университета
Почётные доктора Грацского технического университета
Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
Выпускники Стэнфордского университета